Dodô (ur. 1974) – brazylijski piłkarz grający na pozycji napastnika
 Dodô (ur. 1992) – brazylijski piłkarz grający na pozycji obrońcy
 Dodô (ur. 1998) – brazylijski piłkarz grający na pozycji obrońcy